Варун Кумар (; род. 25 июля 1995)  — индийский хоккеист на траве, игрок сборной Индии и хоккейного клуба ХК Пенджаб Уорриорз, выступающий на позиции защитника.

Спортивная биография

Клубная карьера 
Варун Кумар начал заниматься в хоккеем на траве когда учился в школе. Он выступал за молодёжный клуб из штата Пенджаб в юниорском чемпионате Индии. В 2014 году он дебютировал в команде Пенджаб Уорриорз. Первый свой матч за ХК Пенджаб Уорриорз, Варун Кумар сыграл 26 января 2014 года, в матче против Mumbai Magicians. Всего, в чемпионате сезона 2014 Варун Кумар сыграл 9 матчей. Пенджаб Уорриорз добрался до финала чемпионата, уступив в финале Дели Уейврайдерс по пенальти. Первый гол в чемпионате Индии Варун Кумар забил в сезоне 2015, 26 января 2015 года в матче против ХК Уттар-Прадеш Визардс. Всего в сезоне 2015, чемпионата Индии, Варун Кумар сыграл 7 матчей и забил 1 гол. В сезоне 2016 года, чемпионата Индии, Пенджаб Уорриорз выиграл чемпионат, в составе клуба Варун Кумар сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

Международная карьера 
С 2017 года Варун Кумар выступает за сборную Индии.

Клубы 
 2014— — : ХК Пенджаб Уорриорз

Награды 
 Чемпион кубка Азии: 2017

Статистика 
 Сезон 2014: ХК Пенджаб Уорриорз. Сыграл 9 матчей.
 Сезон 2015: ХК Пенджаб Уорриорз. Сыграл 7 матчей, забил 1 голов.
 Сезон 2016: ХК Пенджаб Уорриорз. Сыграл 10 матчей, забил 1 голов.
 Сезон 2017: ХК Пенджаб Уорриорз. Сыграл 10 матчей.

Примечания

Ссылки 
 Hockey India League 2016: Everything you want to know
 Punjab warriors retain six players for next two seasons of HILs

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года